Ein Pfingstritt fand oder findet an folgenden Orten statt (sortiert nach der ersten urkundlichen Erwähnung):

 Kötztinger Pfingstritt seit 1412, in Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Ochsenfurter Pfingstritt, seit 1464, in Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Distelhäuser Pfingstritt, seit 1472, in Distelhausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 in Unternesselbach (dort 1652 auf den zweiten Pfingsttag verlegt) und Kaubenheim als „Keesreiten“